Seggewiß ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Seggewiß (* 1955), deutscher Kardiologe
 Kurt Seggewiß (* 1957), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)